Federico di Sanseverino (ok. 1475-1516), włoski kardynał.
 Gaetano Sanseverino (1811–1865), włoski teolog.
 Stéphane Sanseverino, francuski piosenkarz.